

Церпиці — село в гміні Пшеворно Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Церпиці — село в гміні Велька Нешавка Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства